Матс Мёллер Дели (; 2 марта 1995, Осло, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Нюрнберг» и сборной Норвегии.

Биография 
Матс Дели начинал играть в футбол в академии норвежского «Люна», в 2011 году перешёл в академию «Манчестер Юнайтед». В 2012 году выиграл клубную награду «Манчестер Юнайтед» как лучший молодой игрок года. В 2013 году подписал контракт с «Мёльде», который тренировал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» — Уле Гуннар Сульшер. Стал обладателем Кубка Норвегии в 2013 году. Игрок последовал за тренером (вместе с другим норвежским футболистом — Магнусом Эйкремом), когда тот возглавил валлийский «Кардифф», однако не смог помочь команде не вылететь из Премьер-лиги. В декабре 2014 года Дели перешёл в немецкий «Фрайбург» за 2 млн евро. За немецкий клуб дебютировал в игре против мёнхенгладбахской «Боруссии» 3 февраля 2015 года.

Матс Дели играл за сборную Норвегии на всех юношеских, с 2013 года призывается под знамёна молодежной и взрослой сборной Норвегии. Дебютировал за сборную страны 19 ноября 2013 года в игре против Дании.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Нюрнберг»